Lodewijk Parisius, een Surinaams/Nederlandse jazzmuzikant bijgenaamd Kid Dynamite
 Mike Tyson, een Amerikaanse bokser bijgenaamd Kid Dynamite
 Kid Dynamite (film), een film uit 1943
 Kid Dynamite (band), een Amerikaanse punkband
 Kid Dynamite (album), het gelijknamige debuutalbum van deze band
 "Kid Dynamite", een nummer van de punkband Squirrel Bait